Jméno a příjmení Pavel Řezníček nosí více osob:

 Pavel Řezníček (herec) (* 1966) – český herec
 Pavel Řezníček (spisovatel) (1942–2018) – český básník a prozaik